Changxing Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Changxing (socken i Kina, Henan), 
 Changxing (socken i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar